Премијер лига Русије у фудбалу 2006. је 15-то првенство Русије. Првенство је почело 17. марта 2006. године, а завршило 26. новембра исте године. Прва утакмица је била између екипа Москве и Амкара. Први погодак у првенству постигао је нападач Москве Дмитриј Кириченко у 56‘ из једанаестерца.

Првенство је освојила екипа ЦСКА из Москве, а из Премијер лиге су испали Торпедо из Москве и Шињик из Јарославља.

Учесници Премијер лиге 2006 
У односу на прошлу сезону нови клубови су Луч Енергија из Владивостока
и Спартак Наљчик из Наљчика уместо Аланије из Владикавказа и Терека из Грознога.

Премијер лига је имала 16 клубова.

Резултати

Табела

Листа стрелаца

Списак тридесет тројице најбољих 
Фудбалски савез Русије заједно са спортским листовима Спорт експрес и Совјет спорт 18. децембра прогласио је за фудбалера сезоне 2006. Андреја Аршанина из Зенита. 

Као и сваке сезне направљен је списак 33. најбоља играча на основу приказаних игара у сезони 2006.

Види још 
 Премијер лига Русије у фудбалу

Спољашње везе 
 RSSSF
 RFPL.org

Премијер лига Русије у фудбалу
Фудбал у 2006.